Stati Uniti d'America
 Paducah – città  della Contea di McCracken, Kentucky
 Paducah – capoluogo della Contea di Cottle, Texas